Oudegracht (Alkmaar), een historische gracht in Alkmaar
Oude Gracht (Eindhoven), een wijk in Eindhoven
Oude Gracht (Westerwolde), een kanaal bij Vlagtwedde
Oudegracht (Utrecht), een historische gracht in Utrecht